Chiesa di San Guglielmo – a Bollate
 Chiesa di San Guglielmo – a Ferrara
 Chiesa di San Guglielmo – a Strasburgo